BMG (Bank Mendes Gans N.V.), een Bank in Amsterdam, onderdeel van ING
BMG (Boedapest), een Hongaars historisch motorfietsmerk
BMG (Pomigliano D'Arco), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Borussia Mönchengladbach, een Duitse voetbalclub uit Mönchengladbach
Blue Man Group, een theatergroep
Euregio Benelux Middengebied, een Vlaams-Nederlandse Euregio
Sony BMG, een muziekproductiemaatschappij
Brian May Guitars, gitaarlijn van Brian May, gitarist van Queen, met copiën of varianten van zijn Red Special.